Ponderosa Estates ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ponderosa Estates (Georgiad) im Paulding County 
 Ponderosa Estates (Maryland) im Saint Mary’s County 
 Ponderosa Estates (Tennessee) im Hawkins County 
 Ponderosa Estates (Utah) im Salt Lake County 
 Ponderosa Estates (Washington) im Pierce County